Surányi Ibolya (1928–2010) előadóművész, versmondó, irodalmi szerkesztő
 Surányi Ibolya atléta, maratoni futó (Budapesti Építők SE)